Le patronyme néerlandais Dedecker ou De Decker renvoie vers une profession : le couvreur (du nl:dekker).

Variantes 
le -kk- peut devenir -ck- dans le sud des Pays-Bas
le -kk- peut devenir -ckk-
l'article de peut être décliné comme den ou être omis
Un suffixe génitif -s peut être accolé
Un suffixe -e peut être accolé

Des dérivés existent:
francisé : De Deckère
déformé : De Deker, De Deckel, De Dacker

Personnalités 
 Annick De Decker (1975-), rameuse d'aviron belge.
 Armand De Decker (1948–2019), homme politique belge.
 Jacques De Decker (1945-2020), écrivain belge, frère de Armand De Decker.
 Michel de Decker (1948-2019), historien normand.
 Pierre De Decker (1812-1891), homme politique belge.
 Wim De Decker (1982-), footballeur belge.

Patronyme néerlandais